Authie kan syfta på:

 Authie, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
 Authie, Somme, fransk kommun i departementet Somme
 Authie (flod) – en flod i Frankrike